

Відомі представники 

 Вольдемар (Володимир) Іванович Бааль (1936—2011) — російський радянський і латвійський письменник.
 Людовік Бааль (, . 24 травня 1986, Каєнна) — гвіанський французький футболіст.
 Бааль Сулам — рабин, див. Гар ха-Менухот.